

Patronyme 

 Jean Fieux (1886-1969), un ingénieur français ;
 Loïc Fieux, un journaliste et ingénieur en informatique ;
 Madeleine Fié-Fieux (1897-1995), une peintre française.

Toponyme 

 Fieux, une commune française située en Lot-et-Garonne, Aquitaine ;
 Les Fieux, un site préhistorique du nord du Quercy, sur la commune de Miers (Lot).